Kosrae peut faire référence à :
 Kosrae, île de Micronésie constituant l'un des quatre États fédérés de Micronésie (anciennement appelé Kusaie) ;
 Kosrae, une langue micronésienne parlée dans l'État de Kosrae ;
 Kosrae, un type de voilier d'Océanie.